hrabstwo Berkeley (ang. Berkeley County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Berkeley (ang. Berkeley County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia